Los términos Dis y DIS pueden referirse, en esta enciclopedia:

Ficción
 Dis Pater (o, simplemente, Dis), una deidad romana del Inframundo, posteriormente absorbida por Plutón;
 Dísir (en singular, dís), una colectividad de seres divinos femeninos de la mitología nórdica;
 Dís, un personaje ficticio del legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien;
 En la Divina comedia de Dante, la ciudad de Dis aparece en el sexto de los círculos del infierno.

Acrónimo
 DIS, acrónimo de la expresión inglesa Direct Ignition System, un sistema de encendido para los motores de ciclo Otto;
 Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), instancia del gobierno de Costa Rica.

Informática
 Máquina virtual Dis, que acompaña al lenguaje de programación Limbo;

Enlaces externos